Pierre est évêque de Viviers puis archevêque de Lyon au .

Biographie 
D'origine bourguignonne, il commence sa carrière religieuse comme moine clunisien.

Il est ensuite évêque de Viviers.

Il est archevêque de Lyon de 1131 à 1139. A ce poste, il soutient la création de plusieurs abbayes : celle du Miroir, l'abbaye du Joug-Dieu et celle de la Bénisson-Dieu.

Il est également légat pontifical, et effectue à ce titre une mission en Syrie à Antioche, où il meurt.

Bibliographie

Références 

Archevêque de Lyon
Lyon au Moyen Âge
Évêque catholique du XIIe siècle
Évêque de Viviers
Décès en Syrie